Der Ford Puma ist ein Fahrzeug der Ford-Werke GmbH in Köln. Verkaufsstart des Wagens war im September 2019.

Anders als der erste Puma, der ein kleines Sportcoupé war und von 1997 bis 2001 gebaut wurde, handelt es sich beim neuen Puma um ein Sport Utility Vehicle. Beide Fahrzeuge sind technisch eng mit dem Ford Fiesta verwandt.

Modellgeschichte 
Ford hat den neuen Puma auf der Amsterdam Motor Show im Frühjahr 2019 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Fahrzeug ist zwischen EcoSport und Kuga positioniert. Anders als beim ersten Puma, der eine sportliche Version auf Basis des Fiesta war, wurde beim neuen Puma vorrangig auf gute Raumausnutzung, moderne Technologien und Assistenzsysteme, Vernetzung und Nutzbarkeit Wert gelegt. Das Modell basiert auf der Global B-Plattform und wird – wie auch der EcoSport – von Ford Romania im Werk in Craiova gefertigt.

Besondere Details sind ein wasserdichtes Unterflurfach im Kofferraumboden mit Ablassschraube, abnehmbare Sitzbezüge mit Reißverschluss und – anders als im Fiesta – ein 12,3 Zoll großes Instrumentendisplay.

Zum Verkaufsstart ist der Puma in den Ausstattungsvarianten Titanium, Titanium X und ST-Line X verfügbar. Im Februar 2020 folgte dann die ST-Line, im April 2020 ST-Line Vignale. Das Topmodell ST wurde im September 2020 vorgestellt.

Im Juni 2021 ließ Ford in den sozialen Medien über die Gestaltung und den Namen eines limitierten Sondermodells auf Basis des ST abstimmen. Die Außenlackierung der Gold Edition ist in schwarz gehalten, hinzu kommen Dekorelemente in goldener und silberner Farbe.

Technische Daten 
Zum Verkaufsstart waren für den Puma drei Benzinmotoren verfügbar. Der 1,0-Liter-EcoBoost stellt als konventionelle Variante mit doppelt verstellbaren Nockenwellen, Benzindirekteinspritzung und Turboaufladung mit 92 kW (125 PS) die Basismotorisierung dar. Dieser Motor ist erstmals auch als Mildhybrid verfügbar. Der riemengetriebene Startgenerator fungiert dabei sowohl als Lichtmaschine als auch als Unterstützung des Verbrennungsmotors. Sobald der Benzinmotor die volle Leistung abruft, wird der Generator zum Elektromotor und steuert bis zu 50 Nm Drehmoment bei. Gespeichert wird die Energie in einer 48-Volt-Batterie. Das System spart nicht nur Kraftstoff, sondern kann Motorleistung und Drehmoment kurzzeitig erhöhen. Dieser Motor ist ab Werk mit einem größeren Turbolader ausgerüstet, der Elektromotor wird insbesondere im unteren Drehzahlbereich eingesetzt und überwindet damit auch das größere Turboloch. Ein 1,5-Liter-Dieselmotor mit 88 kW (120 PS) ergänzte im April 2020 die Motorenpalette. Im September 2020 wurde eine neue Basismotorisierung mit 70 kW (95 PS) sowie die neue Topmotorisierung mit dem 147 kW (200 PS) starken Antrieb aus dem Fiesta ST eingeführt.Für den ST wurde für 2023 eine Powershift-Variante vorgestellt, der allerdings einen 1,0-Liter-Dreizylinder-Ecoboost-Hybrid und 30 kW (40 PS) weniger hat als der Handschalter. 

Alle Motoren sind mit einer Zylinderabschaltung ausgestattet, Frontantrieb und ein manuelles 6-Gang-Getriebe sind serienmäßig. Die Motoren erfüllten bis Juni 2020 die Abgasnorm Euro 6d-Temp, seitdem Euro 6d.

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Seit dem ersten Verkaufsjahr 2019 bis einschließlich Dezember 2022 wurden in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 59.310 Ford Puma neu zugelassen. Mit 21.431 Einheiten war 2021 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Motorsport

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombi